Ла Леј има више значења:

 Ла Леј (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Леј (Танкоко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику